O Processo coronoide é uma eminência triangular achatada do osso mandibular, em cujas margens se insere o feixe superficial do tendão do músculo temporal.

Bibliografia 
 Anatomia odontológica funcional e aplicada; Figún/garino; 3º edição; Guanabara Koogan.

Mandíbula